Marjorie Blackwood e Susan Leo hanno battuto in finale Pat Medrado e Cláudia Monteiro 2-6, 6-1, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo di Fort Myers 1982